Henk van der Vlag (Valthermond, 1 juni 1950) is een Nederlands voormalig profvoetballer die als verdediger speelde. Na zijn profloopbaan voetbalde hij nog een seizoen voor SC Stadskanaal en vervolgens voor Nieuw-Buinen. Daarna werd hij trainer bij VV Wildervank, VV Pekelder Boys, VV Gieten, VV Bareveld, VV Damacota en BATO. Hij is de vader van voetballer Peter van der Vlag.

Carrièrestatistieken

Zie ook
 Lijst van spelers van SC Drente
 Lijst van spelers van SC Cambuur
 Lijst van spelers van FC Utrecht
 Lijst van spelers van Veendam

Externe link
  Profiel en statistieken van Henk van der Vlag op transfermarkt.nl

Nederlands voetballer